Een verkeersweg:
 N317 (België)
 N317 (Frankrijk)
 N317 (Nederland), zie Provinciale weg 317
 N317 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing